Ladeur ist der Familienname folgender Personen:

 Axel LaDeur (* 1966), Kirchenmusiker
 Karl-Heinz Ladeur (* 1943), Rechtswissenschaftler